Пенамакор — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Каштелу-Бранку.
 Пенамакор — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку.
 Замок Пенамакор — средневековый замок в деревне Пенамакор округа Каштелу-Бранку Португалии.